Протектор ( — защитник) — нечто или некто, служащее защитой.
 Протектор ( — покровитель) — государь (властитель), в государстве и в межгосударственных отношениях, покровитель в делах и отношениях при котором лицо, край (страна) или государство находится под защитой (в первую очередь, военной) властителя и его государства.
 Протектор рейнского союза — титул, принятый Наполеоном I в качестве главы рейнского союза.
 Протектор в технике — технический элемент, служащий для защиты устройства или его частей.
 Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
 Протектор — покрытие на основе каучука, защищающее топливные баки и топливопроводы боевых самолётов от результатов повреждений
 Протекторная защита — катодная защита от коррозии.
 Протектор — позднеримская армейская должность.
 Лорд-протектор — специфичный британский титул главы государства, с двумя значениями в различные периоды истории.
 Кардинал-протектор — должность в Ватикане.
 Рейхспротектор — высшая правительственная должность в протекторате Богемии и Моравии.

в военном деле
 Protector USV — интегрированная морская боевая дистанционно управляемая система.
 Protector — подводная лодка 1901 года, построенная инженером Саймоном Лейком.
Фильмы
 «Протектор» — чешский фильм 2009 года, режиссёр Марек Найбрт.

См. также 
 Защитник
 Протекторат